AABB steht für:

 ein Reimschema, siehe Reim #Paarreim
 American Association of Blood Banks
 Axis-Aligned Bounding Box, Variante des Hüllkörpers

A.A.B.B. steht für:
 ein früherer Name der US-Funkband The J. B.’s

Abkürzung